Ассампшен () — топоним:
 Ассампшен — административно-территориальный округ в штате Луизиана, США.
 Ассампшен — коралловый остров в составе группы островов Альдабра Внешних Сейшельских островов. 
 Ассампшен — аэропорт, расположен на коралловом острове Ассампшен, Сейшельская республика.